Corcovado nationalpark kan syfta på:

Corcovado nationalpark – en nationalpark i Chile
Corcovado nationalpark – en nationalpark på Osahalvön i sydvästra Costa Rica